Dilkea är ett släkte av passionsblomsväxter. Dilkea ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Passionsblomsväxter
Dilkea